L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 9 au , sur terre battue en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Tommy Robredo remporte l'épreuve en simple, Marcel Granollers et Tommy Robredo celle en double.

Faits marquants 
Tommy Robredo remporte son  en simple en s'imposant en finale face à Thomaz Bellucci. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  au Brésil, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire espagnole Marcel Granollers - Tommy Robredo remporte son  en battant en finale la paire argentine Lucas Arnold Ker - Juan Mónaco. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2009
Sport au Brésil en 2009
Tennis en février 2009